Amandine Malabul (The Worst Witch), une série de huit livres pour enfants de  débutée en 1974 ;
  (The Worst Witch), un téléfilm britannique de Robert William Young sorti en 1986 ;
 Amandine Malabul (The Worst Witch), une série télévisée britannique-canadienne sortie en 1998 ;
 Amandine Malabul, sorcière maladroite (The Worst Witch), une série télévisée britannique sortie en 2017.

Amandine Malabul peut aussi désigner :
  (Mildred Hubble), le personnage principal des œuvres ci-dessus.